Sense signifie sens en anglais. Le mot a d'autres acceptions :

Hydronyme 
 Sense, nom allemand la Singine, une rivière suisse.

Technique 
 Chang'An Sense, concept-car de Chang'an Automobile